Lembke ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Lembke (1911–2002), deutscher Mikrobiologe und Hochschullehrer
 Astrid Lembke (* 1980) deutsche Germanistin
 Christian Heinrich Lembke (1771–1842), deutscher Jurist und Ratssekretär der Hansestadt Lübeck
 Friedrich Lembke (1869–1958), deutscher Pädagoge und Publizist
 Gabriel Christian Lembke (1738–1799), deutscher Jurist und Politiker, Bürgermeister von Lübeck
 Gerald Lembke (* 1966), deutscher Betriebswirtschaftler
 Gertrud Schröder-Lembke (1908–2006), deutsche Agrarhistorikerin

 Heinz Lembke (1937–1981), deutscher Rechtsextremist
 Hermann Lembke (1619–1674), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Horst Lembke (* 1930), deutscher Fußballspieler

 Johann Lembke (1686–1746), deutscher Mediziner  und Hochschullehrer
 Julian Lembke (* 1985), deutscher Komponist, Musiktheoretiker, Schlagzeuger und Pianist
 Katja Lembke (* 1965), deutsche Ägyptologin
 Paul Lembke (1860–1939), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker, Oberbürgermeister von Mülheim an der Ruhr
 Robert Lembke (1913–1989), deutscher Journalist und Fernsehmoderator
 Ulrike Lembke (* 1978), deutsche Juristin und Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Lembcke
 Lemke (Begriffsklärung)